Gommerville (Eure-et-Loir)
 Gommerville (Seine-Maritime)